Plantes generalment conegudes com lleterola, lletereses, lleterasses o lletereres:
 lleterola d'hort o lleteroleta (Euphorbia helioscopia).
 lleterola de camp (Euphorbia falcata).
 Bolets de la família de les russulàcies:
 lleterola de llet groga o pinetell o rovelló bord (Lactarius chrysorrheus).
 lleterola de peu pelut (Lactarius atlanticus).
 lleterola roja o sastre (Lactarius volemus).
 lleterola verda o de llet roent (Lactarius pyrogalus).

 Anatomia animal i gastronomia:
 lleterola, lletó o lletada: glàndula que es troba en el coll i prop del fetge de certs mamífers, com el xai o el bou.